Парність (математика)
 Парність (фізика)